Громадський — слов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Громадський Андрій Степанович (1920—2009) — Герой Соціалістичної Праці.
 Громадський Віталій Олександрович (1928) — оперний співак (бас).
 Громадський Євгеній Олегович (* 20000) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну 2022 року, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (2022).
 Громадський Микола Вікторович (1958) — український радянський діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Громадський Микола Олександрович (1920—1970) — художник радянських часів.
 Олексій (Громадський) (1882—1943) — глава Української автономної православної церкви в юрисдикції Московського патріархату в 1941—1943 роках.
 Громадський Олег В'ячеславович (1973—2022) — український військовик, полковник Збройних сил України.
 Громадський Роман Борисович (1940—2021) — радянський та російський актор театру і кіно, театральний педагог. Народний артист РРФСР (1983).

слов'янські прізвища